Il singolare dell'Indianapolis Tennis Championships 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2009.

Gilles Simon era il detentore del titolo, ma ha deciso di non partecipare quest'anno per dedicarsi al torneo International German Open 2009.

Robby Ginepri ha vinto in finale 6-2, 6-4 contro Sam Querrey.

Teste di serie

  Dmitrij Tursunov (quarti)
  Dudi Sela (secondo turno)
  Sam Querrey (finale)
  Igor' Kunicyn (secondo turno)

  Benjamin Becker (secondo turno)
  Lu Yen-Hsun (primo turno)
  Marc Gicquel (quarti)
  Denis Istomin (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Indianapolis Tennis Championships 2009
ATP World Tour 2009